Pereiro puede referirse a:

Topónimos

En España

La Coruña 
O Pereiro (Cabanas), lugar de la parroquia de Laraxe, municipio de Cabanas.
O Pereiro (A Capela), lugar de la parroquia de A Capela, municipio de A Capela.
O Pereiro Vello, lugar de la parroquia de Entrecruces, municipio de Carballo.
Pereiros (Cerdido), lugar de la parroquia de A Barqueira, municipio de Cerdido.
Portopereiro (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, municipio de Curtis.

Pereiro (Fene), lugar de la parroquia de Maniños, municipio de Fene.
O Pereiro (Irixoa), lugar de la parroquia de A Viña, municipio de Irixoa.
O Pereiro (Coiro), lugar de la parroquia de Coiro, municipio de A Laracha.
O Pereiro (Lemaio), lugar de la parroquia de Lemaio, municipio de A Laracha.
O Pereiro (Soandres), lugar de la parroquia de Soandres, municipio de A Laracha.
Pereiro (Melide), lugar de la parroquia de Folladela, municipio de Melide.
Pereiro (Moeche), lugar de la parroquia de Moeche, municipio de Moeche.
Pereiro (Narón), lugar de la parroquia de Sedes, municipio de Narón.
O Pereiro de Abaixo, lugar de la parroquia de Obre, municipio de Noia.
O Pereiro de Arriba, lugar de la parroquia de Obre, municipio de Noia.
Pereiro (Ordes), lugar de la parroquia de Buscas, municipio de Ordes.
Pereiro (O Aparral), lugar de la parroquia de O Aparral, municipio de As Pontes de García Rodríguez.
Pereiro (Faeira), lugar de la parroquia de Faeira, municipio de As Pontes de García Rodríguez.
Pereiro de Abaixo, lugar de la parroquia de Cumbraos, municipio de Sobrado.

Pereiro de Arriba, lugar de la parroquia de Cumbraos, municipio de Sobrado.
O Pereiro (As Somozas), lugar de la parroquia de As Somozas, municipio de As Somozas.
O Pereiro (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, municipio de Valdoviño.
O Pereiro (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, municipio de Valdoviño.
Pereiro (Vilasantar), lugar de la parroquia de San Vicente de Curtis, municipio de Vilasantar.
O Pereiro (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Bragade, municipio de Oza-Cesuras.

Lugo 
O Pereiro (Alfoz), parroquia del municipio de Alfoz.
O Pereiro (Carballedo), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Castro, municipio de Carballedo.
O Pereiro (Cervo), lugar de la parroquia de Rúa, municipio de Cervo.
O Pereiro (Chantada), lugar de la parroquia de Requeixo, municipio de Chantada.
O Pereiro (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pedrafita, municipio de Guitiriz.
O Pereiro (Guntín), lugar de la parroquia de Entrambasaugas, municipio de Guntín.
O Pereiro (O Incio), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Incio, municipio de O Incio.
O Pereiro (Lourenzá), lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, municipio de Lourenzá.
Os Pereiros (Muras), lugar de la parroquia de A Balsa, municipio de Muras.
O Pereiro (Muras), lugar de la parroquia de Silán, municipio de Muras.
O Pereiro (Ourol), lugar de la parroquia de San Pantaleón de Cabanas, municipio de Orol.
O Pereiro (Outeiro de Rei), lugar de la parroquia de Taboi, municipio de Otero de Rey.
Pereiro (Pantón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, municipio de Pantón.
Pereiro (Paradela), lugar da parroquia de Castro de Rey de Lemos, municipio de Paradela.
O Pereiro (Sarria), lugar de la parroquia de Ferreiros, municipio de Sarria.
Pereiro (Sarria), lugar de la parroquia de San Fiz de Vilapedre, municipio de Sarria.
Pereiros (O Valadouro), lugar de la parroquia de Budián, municipio de O Valadouro.
O Pereiro (Distriz), lugar de la parroquia de Distriz, municipio de Vilalba.
O Pereiro (Tardade), lugar de la parroquia de Tardade, municipio de Vilalba.
Pereiro (Viveiro), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, municipio de Viveiro.

Orense 
Os Pereiros (Cartelle), lugar de la parroquia de Cartelle, municipio de Cartelle.
O Pereiro (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Pedrouzos, municipio de Castro Caldelas.
O Pereiro (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, municipio de Celanova.
O Pereiro (Cenlle), lugar de la parroquia de Cenlle, municipio de Cenlle.
Pereiro (Coles), lugar de la parroquia de Albán, municipio de Coles.
O Pereiro (Cortegada), lugar de la parroquia de Valongo, municipio de Cortegada.
O Pereiro (Laza), lugar de la parroquia de Cerdedelo, municipio de Laza.
O Pereiro (La Mezquita), parroquia y lugar del municipio de La Mezquita.
Os Pereiros (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, municipio de Montederramo.
Val do Pereiro, lugar de la parroquia de San Miguel do Campo, municipio de Nogueira de Ramuín.
O Pereiro (Orense), lugar de la parroquia de Palmés, municipio de Orense.
O Pereiro de Aguiar, municipio.
O Pereiro de Aguiar (Prexigueiró), lugar de la parroquia de Prexigueiró, municipio de O Pereiro de Aguiar.
O Pereiro (A Pobra de Trives), lugar de la parroquia de Piñeiro, municipio de A Pobra de Trives.
O Pereiro (San Xoán de Río), lugar de la parroquia de Castrelo, municipio de San Xoán de Río.
O Pereiro (Vilamarín), lugar de la parroquia de Orbán, municipio de Vilamarín.

En Brasil 
 Pereiro, municipio en Ceará.

En Portugal  
 Pereiro, freguesia en el concelho de Alcoutim, Portugal.
 Pereiro, freguesia en el concelho de Pinhel, Portugal.
 Pereiro, freguesia en el concelho de Tabuaço, Portugal.

Apellido 
 Gastón Pereiro, futbolista uruguayo.
 Óscar Pereiro, ciclista gallego.
 Lois Pereiro, poeta gallego.
 Marcos Pereiro, actor gallego.

Autores de nombres botánicos 
 Pereiro - M. Pereiro Miguens, fl. 1968